La  Przibramite  est un terme qui désigne deux minéraux.

La Przibramite de Glocker (1831) tombée en désuétude et déclassée comme synonyme de goethite. Initialement décrite sur des échantillons de Przibram en Tchéquie qui a inspiré le nom par le minéralogiste allemand Glocker en 1831 ;
 La Przibramite de Huot (1848) qui est une variété reconnue de sphalérite cadmifère, décrite dans cette même localité de  Przibram .

Notes et références 
 
 
Homonymie
Minerai